A Thousand Suns+: Live in Madrid — третий концертный альбом (CD+DVD) американской рок-группы Linkin Park, изданный в 2011 году.

Об альбоме 
Запись концерта группы Linkin Park 7 ноября 2010 года в Мадриде (Испания). Этот концерт состоялся в рамках церемонии MTV Europe Music Awards 2010, в которой группа удостоилась наград «Лучшее живое выступление» и «Лучшая концертная группа». На концерте присутствовало более 60000 человек.

Список композиций 
DVD

CD

Дополнительные факты 
 Трек «Wisdom, Justice & Love», который исполнялся на этом концерте, в концертный альбом не был включён из-за проблем с авторскими правами на речь. На треке звучит речь Мартина Лютера Кинга-младшего.

Даты выхода 
 Австралия — 1 апреля
 Япония — 20 апреля
 Европа — 6 июня

Ссылки 
 MTV EMA 2010:Linkin Park
 A THOUSAND SUNS +|Linkin Park.com

Альбомы Linkin Park
Концертные альбомы 2011 года
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного рока
Альбомы альтернативного метала